Desa Patemon kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Patemon (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,40, long 110,50), 
 Desa Patemon (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,62, long 109,53), 
 Desa Patemon (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,35, long 109,37), 
 Desa Patemon (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,08, long 112,84), 
 Desa Patemon (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,83, long 113,63), 
 Desa Patemon (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,97, long 113,90), 
 Desa Patemon (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,76, long 113,85), 
 Desa Patemon (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,86, long 113,76), 
 Desa Patemon (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,13, long 113,75), 
 Desa Patemon (administrativ by i Indonesien, Provinsi Bali), 

Robotskapade Indonesienförgreningar